Berend Brugsma (1797-1868), een Nederlands onderwijzer
 Willem Leonard Brugsma (1922-1997), een Nederlands journalist